Эль-Аламо () — топоним:
 Эль-Аламо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид.
 Эль-Аламо — населённый пункт в испанской провинции Уэльва.
 Эль-Аламо — населённый пункт в испанской провинции Севилья.
  — округ () муниципалитета Терор в испанской провинции Лас-Пальмас.
 Эль-Аламо — населённый пункт в мексиканской провинции Чиуауа.
 Эль-Аламо — населённый пункт в мексиканской провинции Синалоа.